Era puede hacer referencia a:

 La era (cronología), cómputo de los años a partir de un acontecimiento importante para una civilización, o periodo histórico marcado por un personaje o hecho.
 La era geológica, intervalo de tiempo geológico de decenas a centenares de millones de años.
 La Era hispánica, cómputo de los años que se utilizó en Hispania hasta bien entrado el .
 La era (lugar de trabajo), espacio de terreno limpio y firme de forma circular con un muro de piedra que lo rodea, donde se trillaba el trigo para separar el grano de la espiga.
 El río Era, río de la Toscana (Italia).

Asimismo, como sigla, puede referirse a:

 El equipo de respiración autónoma (o E.R.A.), sistema que les permite respirar, en atmósferas nocivas, a bomberos, equipos de rescate, mineros y otros.
 El Jardín Botánico Oro Verde, cuyo código de identificación internacional es ERA.
 La insuficiencia renal aguda (o enfermedad renal aguda, ERA), súbita disfunción renal.
 ERA; en el béisbol, promedio de carreras limpias permitidas, también conocido como «efectividad» o «promedio de carreras limpias permitidas» (ERA, por sus siglas del inglés Earned Run Average).
 English Racing Automobiles, fabricante británico de automóviles de carreras.
 Era (proyecto musical) (siglas del inglés Enminential Rythmn of the Ancestors), información sobre el proyecto musical del francés Eric Lévi.
 Era (álbum), álbum musical lanzado en 1996, del proyecto musical antes mencionado.
 La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus siglas del inglés European Union Railways Agency).
 El Brazo Robótico Europeo (ERA, por sus siglas del inglés European Robotic Arm) de la Estación Espacial Internacional.

Además, puede hacer referencia a:

 Ediciones Era, empresa editorial mexicana fundada en 1960.

Enlaces externos